Уэслианские университеты и колледжи () — ряд университетов и колледжей в США, которые названы в честь Джона Уэсли ().

Список уэслианских колледжей и университетов

Университеты 

 Уэслианский университет (Мидлтаун, штат Коннектикут, 1831).
 Уэслианский университет Иллинойса (Блумингтон (Иллинойс), 1850)
 Уэслианский университет Дакоты (Митчелл, Южная Дакота, 1885)
 Уэслианский университет Огайо (Делавэр, Огайо, 1842)
 Уэслианский университет Филиппин (Кабанатуан, Филиппины, 1946)
 Уэслианский университет Индианы (Мэрион, Индиана, 1920)
 Уэслианский университет Канзаса (Салина, Канзас, 1886)
 Уэслианский университет Нагасаки (Исахая, Япония, 1881)
 Уэслианский университет Небраски (Линкольн, Небраска, 1887)
 Уэслианский университет Оклахомы (Бартлсвилль, Оклахома, 1909)
 Южный Уэслианский университет (Централ, Южная Каролина, 1906)
 Техасский Уэслианский университет (Форт-Уэрт, Техас, 1890)

Колледжи 
 Уэслианский колледж (Мэйкон, Джорджия, 1836)
 Центральный уэслианский колледж (Уоррентон, Миссури, 1864)
 Genesee Wesleyan Seminary Лима, Нью-Йорк, 1831 - 1942)
 Уэслианский колледж Айовы (Маунт-Плезант, Айова, 1843)
 Уэслианский колледж Кентукки (Оуэнсборо, Кентукки, 1850)
 Уэслианский колледж Северной Каролины (Роки-Маунт, Северная Каролина, 1956)
 Уэслианский колледж Робертса (Чили, Нью-Йорк, 1945)
 Уэслианский колледж Теннесси (Атенс, Теннесси, 1857)
 Уэслианский колледж Виргинии (Норфолк, Виргиния, 1966)
 Уэслианский колледж Западной Виргинии (Бакхэннон, Западная Виргиния, 1890)

Университеты и колледжи, относящиеся к уэслианским

Университеты 
 Университет Эсбари (Вилмор, Кентукки, 1890)
 Университет Кингсвуд (Сассекс, Канада, 1945)

Колледжи и семинарии 
 Хоутонский колледж (Хоутон, Нью-Йорк, 1883)
 Библейский колледж штата Кентукки (Ванклив, Кентукки, 1931)
 Уэслианская библейская семинария (Джэксон, Миссисипи, 1974)
 Уэслианская семинария (аффилирована с Уэслианским университетом Индианы) (Мэрион, Индиана, 2009)

Уэслианские университеты и колледжи
Списки вузов США